Курьяно́вич () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Курьянович, Виктор Степанович (1941—2013) — Герой Социалистического Труда.
 Курьянович, Ирина Леонидовна (род. 1984) — белорусская теннисистка, выступающая за Францию.
 Курьянович, Николай Владимирович (род. 1966) — русский националист, адвокат, депутат Государственной Думы 4 созыва (2003—2007).
 Курьянович, Юрий Владимирович (род. 1968) — белорусский писатель, переводчик, художник.

См. также 
 Курьянов

Примечания